Nix (maan), een van de vijf kleine manen van de dwergplaneet Pluto
 Nix (cartoonist), pseudoniem van de Vlaamse cartoonist Marnix Verduyn
 Louis Ferdinand Nix (1837-1905), majoor, ridder in de Militaire Willems-Orde
 Robert Nix (drummer) (1944-2012), Amerikaans drummer
 Robert Nix (grafisch ontwerper) (1925-2017), Nederlands grafisch ontwerper
 Nikker (folklore), een watergeest die jonge mensen tot zich lokt en laat verdrinken
 NIX18, een campagne van de Nederlandse  overheid met betrekking tot niet drinken en roken door minderjarigen.
 NixOS, een functionele Linux distributie, pakketbeheer.
Nix (rapper), hiphop-artiest uit Senegal